Paulus est un nom propre.

Patronyme 

 Paulus, francisé en Paul, officier militaire romain (comes) en Gaule au  ;
 Paulus (1845-1908), pseudonyme de Jean-Paul Habans, chanteur français, créateur de la chanson boulangiste En revenant de la revue ;
 Barbara Paulus (née en 1970), joueuse de tennis autrichienne ; 
 Carole Paulus (née en 1959), alias Bambou, chanteuse française ;
 Camille Paulus, (né en 1943) homme politique et avocat belge ;
 Cyril Paulus (né en 1976), auteur, compositeur et interprète français ; 
 Émile Paulus (1862-1938), champion de natation français ;
 Friedrich Paulus (1890-1957), Generalfeldmarschall allemand ;
 Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-1851), théologien et exégète biblique allemand ;
 Jean-Georges Paulus (1816-1898), musicien français ;
 John Paulus (né en 1953), guitariste et bassiste américain ;
 Jutta Paulus (née en 1967), femme politique allemande ;
 Lieve Paulus (née en 1966), triathlète belge ;
 Julius Paulus (?-vers 235), jurisconsulte romain ;
 Marcel Paulus (1920-1987), footballeur luxembourgeois ; 
Monica Paulus, militante pour les droits humains papouasienne :
 Pierre Paulus (1881-1959), peintre belge ;
 Pieter Paulus (1754-1796), patriote néerlandais ;
 Stephen Paulus (1949-2014), compositeur américain.

Musique
 Paulus, oratorio de Felix Mendelssohn.